Plaats in Indonesië
 Pereng (Mojogedang), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Pereng (Prambanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java